Tutaekuri River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Tutaekuri River (Hawke’s Bay), Fluss in den Heretaunga Plains auf der Nordinsel
 Tutaekuri River (Ahaura River), Quellfluss des Ahaura River auf der Südinsel